De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2007 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden op 19 augustus 2007 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Met 142.000 bezoekers zette deze race een nieuw record voor het grootste publiek ooit voor een Grand Prix in het wereldkampioenschap wegrace.

Uitslag

MotoGP
Marco Melandri reed wel in de vrije trainingen, maar kwam in de kwalificatie en de race niet in actie door een blessure.

250 cc
Taro Sekiguchi startte de race niet vanwege een ongeluk tijdens de warming up.

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
Tsjechië